Як-25:

 Як-25 — советский двухместный истребитель-перехватчик, разработанный ОКБ Яковлева.
 Як-25 (1947) — опытный реактивный истребитель ОКБ Яковлева с прямым крылом.